Kōtal-e Dū Rāh är ett bergspass som förbinder provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av Afghanistan,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul och distriktet Chitral i Pakistan..  Det ligger i  Kōtal-e Dū Rāh ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Dū Rāh är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Kōtal-e Dū Rāh ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Sar-e Chap Darah,  meter över havet,  kilometer nordost om Kōtal-e Dū Rāh. Runt Kōtal-e Dū Rāh är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Kōtal-e Dū Rāh består i huvudsak av gräsmarker.  subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Badakhshan (provins)
Bergspass i Pakistan